Elisabet d'Aragó i d'Hongria (1245 - 1271), princesa d'Aragó i reina consort de França (1270-1271).
 Elisabet d'Aragó i de Sicília (1271–1336), princesa d'Aragó i reina consort de Portugal, santa.
 Elisabet d'Aragó i d'Anjou (1302 - 1330), princesa d'Aragó i reina consort d'Alemanya (1315-1330).
 Elisabet d'Urgell i d'Aragó (1409 - 1443), infanta d'Urgell.